Wilhelm Speyer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Speyer (Komponist) (1790–1878), deutscher Komponist
 Wilhelm Speyer (Schriftsteller) (1887–1952), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Wilhelm von Speyr (1852–1939), Schweizer Psychiater